Га́рві () — англійське та американське прізвище, ім'я, топонім.

Прізвища 

 Антьє Гарві — колишня біатлоністка і лижниця із Східної Німеччини.
 Алекс Гарві — канадський лижник та велосипедист, чемпіон світу з лижних перегонів.
 Вільям Гарві — англійський лікар та природознавець, засновник сучасної фізіології та ембріології.
 Вільям Генрі Гарві — ірландський ботанік та міколог.
 Девід Гарві — англо-американський географ, один із засновників так званої «радикальної географії».
 Девід Гарві — колишній шотландський футболіст, воротар. Учасник Чемпіонату світу 1974.
 Джордж Гарві — південно-африканський спортсмен, срібний призер Літніх Олімпійських ігор 1920
 Джонатан Гарві — британський композитор.
 Джин Гарві — британська акторка, виконавиця ролі місіс Фейрфакс, у серіалі Джейн Ейр.
 Джеймс Майкл Гарві — американський кардинал та ватиканський дипломат.
 Дуг Гарві — канадський хокеїст у Національній хокейній лізі.
 Дональд Гарві — американський серійний вбивця. Стверджує, що убив 87 людей.
 Доміно Гарві — британська акторка, співачка, автор пісень, діджей та фотомодель.
 Ентоні Гарві — британський кінорежисер.
 Кеннет Джозеф Томас Гарві — канадський письменник, поет, публіцист.
 Кемпбелл Гарві — канадський вчений-фінансист.
 Лоуренс Гарві — британський актор єврейського походження.
 Ліліан Гарві — англо-німецька акторка та співачка.
 Маркус Гарві — діяч всесвітнього руху негрів за права і звільнення від гноблення. Засновник Всесвітньої асоціації щодо поліпшення становища негрів (the Universal Negro Improvement Association, UNIA).
 Маркус Гарві — британський художник, член асоціації «Молоді британські митці».
 Мік Гарві — австралійський музикант, композитор, аранжувальник та продюсер. Більше відомий як учасник гурів «Nick Cave and the Bad Seeds» і «Crime and the City Solution».
 Пі Джей Гарві — британська альтернативна співачка, музикант і автор пісень.
 П'єр Гарві — канадський лижник і велосипедист. Він став першим канадським спортсменом, котрий узяв участь як у Літній, так і в Зимовій Олімпіаді, в двох різних видах спорту. Батько лижника Алекса Гарві.
 Петро Абрамович Гарві — меншовик, російський політичний діяч.
 Руперт Гарві — американський кінорежисер.
 Стів Гарві (; 1957) — американський комік, телеведучий, продюсер, актор і автор.
 Тім Гарві — американський художник-постановник кіно і телебачення.
 Філ Гарві — колишній менеджер та творчий директор британського рок-гурту Coldplay.
 Форрестер Гарві — американський актор ірландського походження.

Імена 

 Гарві Андре — помічник міністра оборони уряду Канади за прем'єр-міністра Б. Малруні. Член парламенту Канади.
 Гарві Белл — американський рекламний художник, який придумав смайл.
 Гарві Вайнштайн — американський кіновиробник і голова кіностудії «Miramax Films».
 Гарві Вайлі Корбетт — американський архітектор.
 Гарві Вілсон Гаркнесс — американський міколог, один з перших мікологів, хто досліджував флору грибів Каліфорнії.
 Гарві Кейтель — американський актор.
 Лі Гарві Освальд — звинувачуваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді.
 Гарві Лейвен Клайберн-молодший — американський піаніст, перший переможець Міжнародного конкурсу імені Чайковського (1958).
 Гарві Кушинг — американський нейрохірург. Піонер хірургії мозку.
 Гарві Лейбенстайн — американський економіст єврейського походження, уродженець Волині.
 Гарві Мілк — американський політик і перший відкритий гей, обраний на державну посаду в штаті Каліфорнія
 Ларрі Кінг (народ. Лоренс Гарві Зайгер / Зейгер) — американський телеведучий.

Географія 

 Гарві (округ, Канзас) — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Гарві (округ, Іллінойс) — округ (графство) у штаті Іллінойс, США.
 Гарві — місто, штат Іллінойс
 Гарві — місто, штат Айова
 Гарві — місто, штат Північна Дакота
 Гарві — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Гарві — переписна місцевість, штат Мічиган

Фільми 
 Гарві Мілк — американський фільм 2008 року, присвячений життю борця за права геївГарві Мілка.
 Гарві — американська кінокомедія 1950 року.
 Часи Гарві Мілка — американський документальний фільм 1984 року.
 Останній шанс Гарві — американська кінострічка 2008 року.

Інше 
 Броня Гарві — броньована сталь, легована нікелем, лицьова поверхня якої для надання твердості і міцності насичувалась вуглецем. Уперше цю броню, винайдену американським інженером Г. Гарві
 Премія Гарві — міжнародна премія в галузі технічних наук, щорічно присуджується Техніон (Хайфа) науковцям за видатні досягнення в області медицини, природничих та гуманітарних наук.
  — великий метеоритний кратер в північній півкулі зворотного боку Місяця.
 Ураган Гарві — тропічний циклон у серпні 2017 року, який викликав катастрофічні повені в південно-східній частині штату Техас; найсильніший ураган у Мексиканській затоці після урагану Рита в 2005 році.

Англійські прізвища
Сторінки-неоднозначності людських імен
Багатозначні топоніми